Partito Repubblicano Nazionale – partito politico costaricano
Partito Repubblicano Nazionale – partito politico statunitense